Меморијал Ван Даме 2019. одржан је 5. и 6. септембра 2019. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:37.

Ветар: +0.8 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

400 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:03.

Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

1.500 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 21:18.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

110 м препоне 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 21:11.

Ветар 0,0 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:20.

Доха | Рабат | Монако | Париз | Брисел

Троскок 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:46.

Рим | Монако | Лондон | Париз | Брисел

п1 Повукао се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 5. септембра 2019. године у 17:10.

Доха | Рим | Јуџин | Париз | Брисел

Бацање диска 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:18.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:12.

Ветар -0.3 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

800 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 21:41.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

5.000 м 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 20:45.

Доха | Стокхолм | Јуџин | Лондон | Брисел

100 м препоне 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 21:33.

Ветар: 0,0 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Скок увис 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 19:45.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

Скок мотком 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 19:24.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

п1 Повукла се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 19:02.

Доха | Рим | Лондон | Бирмингем | Брисел

Бацање диска (ж) 
Такмичење је одржано 6. септембра 2019. године у 18:23.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења − сајт ИААФ
 Комплетни резултати такмичења ДЛ у Бриселу

Меморијал Ван Дам
ИААФ Дијамантска лига 2019.